Dejan Ljubicic – calciatore austriaco
 Ivan Ljubičić – allenatore di tennis ed ex tennista croato
 Krešimir Ljubičić – cestista croato
 Krešo Ljubičić – calciatore tedesco naturalizzato croato
 Marin Ljubičić – calciatore croato
 Marko Ljubičić – cestista serbo
 Nikola Ljubičić – generale e politico jugoslavo
 Robert Ljubičić – calciatore austriaco di origini croate